Roger  peut faire référence à :

Seigneurs laïcs
 Roger  de Beaumont ou Roger le Barbu (v. 1015-1094), seigneur normand.
 Roger  de Carcassonne († v. 1012), comte de Carcassonne.
 Roger  de Fézensaguet ou Roger  d'Armagnac (v. 1190-1245), vicomte de Fézensaguet.
 Roger  de Foix († 1064), vicomte de Foix.
 Roger  de Laon († 926), comte de Laon.
 Roger  de Montgommery  († avant 1048), seigneur normand.
 Roger  de Sicile ou Roger de Hauteville (1031-1101), seigneur normand conquérant de la Sicile.
 Roger  de Tosny ou Roger d'Espagne († 1040).
 Roger  Trencavel († 1150), vicomte de Carcassonne.

Ecclésiastiques
 Roger  († 1112), abbé du Mont Saint-Michel.
 Roger  de Blois († 1022), comte et évêque de Beauvais.